Thorstad est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1941), activiste américain
Torill Thorstad Hauger (1943-2014), nouvelliste et illustrateur norvégien

Voir aussi
Torstad, village du Trøndelag en Norvège

Homonymie de patronyme